Eustis ist der Name mehrerer

Personen:
 George Eustis (1828–1872), US-amerikanischer Politiker
 James B. Eustis (1834–1899), US-amerikanischer Politiker
 Rich Eustis († 2022), US-amerikanischer Drehbuchautor
 William Eustis (1753–1825), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Eustis (Florida), im Lake County
 Eustis (Maine), im Franklin County
 Eustis (Michigan), im Menominee County
 Eustis (Montana), im Broadwater County
 Eustis (Nebraska), im Frontier County
 Eustis (Ohio), im Ross County – nicht mehr existent
 Eustis (Oregon), im Wallowa County – nicht mehr existent

Sonstiges:
 Lake Eustis, See im Lake County, Florida
 Eustis Rock, Insel im Barnstable County, Massachusetts